Mustatsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustatsaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,02, long 25,77), 
 Mustatsaaret (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Mustatsaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 28,55), 
 Mustatsaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Mustatsaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Mustatsaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Mustatsaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Mustatsaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,30, long 26,16), 
 Mustatsaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Mustatsaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,68, long 27,81), 

Robotskapade Finlandförgreningar